Eternium (fictieve planeet), een fictieve planeet in de animatieserie Futurama.
Eternium, een fictief metaal uit het rollenspel Ancient Domains of Mystery
Eternium, een fictief metaal uit het rollenspel World of Warcraft uitbreidingsset  The Burning Crusade.
Eternium, de naam van een album van de band Diablo.